Antonio de la Torre Martín (1968), actor andalús
 Antonio de la Torre Villalpando (1951), exfutbolista mexicà
 Antonio de la Torre y del Cerro (1878-1966), historiador espanyol